«My Future» () — песня американской певицы Билли Айлиш, вышедшая 30 июля 2020 года на лейблах Darkroom и Interscope Records, как первый сингл с предстоящего второго студийного альбома Happier Than Ever. Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл написали её в соавторстве, в то время как последний занимался продюсированием. Эта песня знаменует собой первый оригинальный релиз певицы с сингла 2020 года «No Time To Die», заглавного трека одноименного фильма.

Предыстория 
20 января 2020 года певица подтвердила, что записывает новый альбом, и сообщила о планах выпустить документальный фильм в какой-то момент в 2020 году. 24 июля 2020 года Айлиш опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой она стоит на балконе с видом на горизонт Лос-Анджелеса на заднем плане, одетая в чёрную маску и серый спортивный костюм. В посте есть подпись «„my future“ out thursday» ().

Коммерческий успех 
«My Future» дебютировал на шестом месте в основном американском хит-параде Billboard Hot 100 в дату от 15 августа 2020 года, став третьим хитом Айлиш в десятке лучших в США. Трек также занял первое место в рок-чарте Billboard Hot Rock & Alternative Songs, став в нём первым чарттоппером Айлиш. «My Future» получил определённый успех в Европе. В британском чарте синглов UK Singles Chart песня достигла 7-го места, став пятым хитом Айлиш в лучшей десятке в Великобритании.

Концертные выступления 
Айлиш дебютировала с этой песней 19 августа 2020 года в третью ночь на Национальном съезде Демократической партии США, где высказалась в поддержку Джо Байдена.

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2020 года
Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Синглы Interscope Records